Иван Амо́сов:
 Амосов, Иван Афанасьевич (1800—1878) — русский кораблестроитель, член Адмиралтейств-совета, инженер-генерал.
 Амосов, Иван Петрович (1772—1843) — русский кораблестроитель, изобретатель, переводчик.